SM-sarja (1936/1937)
 SM-sarja (1937/1938)
 SM-sarja (1938/1939)
 SM-sarja (1940/1941)